Het kunstrijden voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats 8 en 10 februari 2022 in de Capital Indoor Stadium in Peking, China. Regerend olympisch kampioen was de Japanner Yuzuru Hanyu. Hij werd deze maal vierde.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen Korte kür
  Uitslagen Vrije kür
  Uitslagen

Mannen